Dave Holland může být:

 Dave Holland (kontrabasista) (* 1946) – britský kontrabasista a hudební skladatel
 Dave Holland (bubeník) (1948–2018) – britský bubeník
 Dave Holland (ragbista) (1887–1945) – britský ragbista